

Toponyme 
 Dampier est une ville australienne.
 Archipel Dampier, un archipel australien au large de la ville

Patronyme 
 William Dampier (1651 – 1715), explorateur et pirate anglais.
 Erick Dampier (1975), basketteur américain.
 Robert Dampier (1800 - 1874), artiste britannique.